Дуйшеев:
 Дуйшеев, Арстанбек Дуйшеевич (1932—2003) — советский, киргизский партийный и государственный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
 Дуйшеева, Джамиля — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Дуйшеев, Эсенбек — первый секретарь Таласского обкома КПСС.